Höffkes ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Höffkes (* 1954), deutscher Medienhändler
 Peter Wilhelm Höffkes (1927–2005), deutscher Politiker der CSU